ognisty ptak – żar-ptak, istota występująca w baśniach rosyjskich. 
 Ognisty ptak – balet Igora Strawinskiego i Michaiła Fokina
 Ognisty ptak – japoński film animowany z 1978 w reżyserii Kona Ichikawy
 Ognisty ptak – belgijsko-brytyjsko-estoński film z 2021 w reżyserii Peetera Rebane’a